Platz steht für:
 Platz, begrenzte (große, freie) Fläche im urbanen Raum
 Platz (Heraldik), die Fläche eines Schildes, die durch dessen Teilung entsteht
 Platz (Gebäck), eine rheinische Bezeichnung für Stuten
 Rangordnung im Sport, oft fälschlicherweise als Synonym gebraucht
 Toyota Platz, ein Automodell
 Sitzplatz
 Den Rang, die Stellung oder soziale Position einer Person
 Die Stelle oder den Ort, an dem sich etwas befindet, siehe Ort (Physik)
 Sportplatz
 Der Raum, in dem sich etwas befinden kann, siehe Raum (Physik)
 Die Möglichkeit, in etwas aufgenommen zu werden, beispielsweise ein Listenplatz
 ein Hundekommando, siehe Hundeerziehung#Hundekommandos

Platz ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Platz (Bergisch Gladbach), ein ehemaliger Ortsteil im Stadtteil Moitzfeld von Bergisch Gladbach
 Platz (Geroda), Ortsteil der Gemeinde Geroda, Unterfranken, Deutschland
 Platz (Remscheid), Ortschaft in Remscheid, Deutschland
 Platz (Sulzbach-Laufen), Wohnplatz im Ortsteil Laufen der Gemeinde Sulzbach-Laufen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Platz (Wriezen), Vorwerk in Haselberg, Stadt Wriezen, Brandenburg, Deutschland
 Platz (Gemeinde Gmünd), Ortschaft von Gmünd in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Platz (Gemeinde Schwarzenbach), Ortslage von Schwarzenbach, Niederösterreich
 Platz (Gemeinde Scharnstein), Ort bei Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Platz (Gemeinde Kaunertal), Weiler bei Kaunertal, Tirol
 Platz, deutscher Name von Místo, Bergstadt am Südhang des Erzgebirges in der Aussiger Region, Tschechien
 Platz an der Naser, deutscher Name von Stráž nad Nežárkou, Stadt in der Südböhmischen Region, Tschechien

Platz ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Platz (1898–1983), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Christian Friedrich Platz (1800–1876), deutscher Übersetzer und Gymnasiallehrer
 Elke Platz-Waury (* 1940), deutsche Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Verlegerin
 Elvira Sanders-Platz (1891–1942), deutsche getaufte Jüdin, Opfer des Holocaust
 Ernst Platz (1867–1940), deutscher Bergmaler und Alpinist
 Friedrich Platz (1813–1873), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Gertrud Platz (1942–2019, geborene Gertrud Horster, zeitweise auch unter dem Namen Gertrud Platz-Horster), deutsche Klassische Archäologin
 Gustav Adolf Platz (1881–1947), deutscher Architekt
 Hans Platz (* 1971), deutscher Gitarrist und Musiker
 Hans-Joachim Platz (* 1927–?), deutscher Fernsehjournalist
 Herbert Sewerin Platz (1943–2019), deutscher Bauingenieur
 Hermann Platz (1880–1945), deutscher Romanist und Kulturphilosoph
 Jeannine Platz (* 1973), deutsche Malerin und Kalligrafin
 Joseph Platz (1905–1981), deutsch-US-amerikanischer Schachmeister
 Kai Thomas Platz (* 1965), deutscher Mittelalterarchäologe
 Knut Friedrich Platz (* 1936), ehemaliger deutscher Verwaltungsbeamter
 Philipp Platz (1827–1900), deutscher Lehrer und Geologe 
 Reinhold Platz (1886–1966), deutscher Flugzeugkonstrukteur
 Richard Platz (1867–1933), deutscher Kaufmann, Präsident der IHK Hannover
 Robert HP Platz (* 1951), deutscher Komponist und Dirigent
 Sabine Platz (* 1971), deutsche Fernsehjournalistin
 Tom Platz (* 1955), US-amerikanischer Bodybuilder
 Wilhelm Platz (1866–1929), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Platz (* 1944), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Der Platz für das Denkmal
 Der verhexte Platz
 Ihr Platz
 Place
 Plaz
 Platzierung
 Platts
 Blatz